Districte de Kodagu, divisió administrativa de Karnataka, Índia.
 Nom vernacular de Coorg, regne independent i després província britànica a l'Índia.